HMS Repulse je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Repulse (1595) 
 HMS Repulse (1759) 
 HMS Repulse (1779) 
 HMS Repulse (1780, I.) 
 HMS Repulse (1780, II.) 
 HMS Repulse (1794) 
 HMS Repulse (1803) 
 HMS Repulse (1855) 
 HMS Repulse (1868) 
 HMS Repulse (1892) 
 HMS Repulse (1916) 
 HMS Repulse (S23) 

Repulse